Castelvetresi – abitanti di Castelvetere in Val Fortore
Castelvetresi – abitanti di Castelvetro Piacentino
Castelvetresi – abitanti di Castelvetro di Modena